Miejscowości w USA:
 Volga – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Volga – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings

Gminy w USA:
 Volga (ang. Volga Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Volga (ang. Volga Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings

Inne:
 Volga – zespół muzyczny z Rosji

Zobacz też 
 Wołga